Глиница () — село в Черновицком районе Черновицкой области Украины. До 19 июля 2020 года входило в состав Кицманского района.

Население по переписи 2001 года составляло 1641 человек. Почтовый индекс — 59355. Телефонный код — 3736. Код КОАТУУ — 7322582601.

Расположено на правом берегу реки Прут, у впадения в неё реки Глиница. 

Возле села расположен Глиницкий заказник.

Примечания

Ссылки 
 Глиница на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Кицманского района